Нижче наведено список бійців з більш ніж 10 перемогами.

Списки спортсменів
Знавці бойових мистецтв
Списки:Бойові мистецтва